Locust kan syfta på

 Locust – en byggsatsbil
 Locust (musikalbum) – ett musikalbum med gruppen Mary Beats Jane

Geografi
 Locust, North Carolina en stad i Cabarrus County, och Stanly County
 Locust Grove – stad i Georgia, USA

Se även 
 Locusta – romersk giftmördare under första århundradet efter Kristus
 Locusta (djur) – ett släkte insekter